Le ghibli ou sirocco est un vent chaud d'Afrique du Nord ;
 les   (I, II et III) sont des automobiles produites par le constructeur italien Maserati ;
 le studio Ghibli est un studio d'animation (dessins animés) japonais ;
 le musée Ghibli est un musée consacré au studio Ghibli ;
 le Ghibli est un torpilleur de la classe Ciclone lancé en 1943 pour la Marine royale italienne ;
 le ghibli est un voilier construit par le chantier gouteron.